Brunsson är ett svenskt efternamn (ursprungligen ett patronymikon) som burits av bland andra:

 Jan Brunsson (1918–2010), svensk militär
 Johanna Brunsson (1846–1920), svensk konstväverska och vävlärarinna
 
 Torsten Brunsson (1462–1545), svensk lagman och häradshövding
 Åke Brunsson (1916–1988), svensk jurist och företagsledare

Svenska efternamn